— японська сейю, з 2010 року працює в компанії .

Біографія 
Народилася 10 серпня 1987 року в селі , у префектурі Каґошіма. З раннього дитинства мріяла стати сейю. У початкових класах приєдналась до баскетбольного клубу та телерадіомовлення, а в середній школі — до театрального клубу, будучи в складі трупи «Ібуку» (). Після закінчення старшої школи префектури Каґошіма, вступила до Токійського університету вільних мистецтв, де вивчила італійську мову. На конкурсі  була нагороджена «Nippon Cultural Broadcasting Award», «81 Produce Award» та «Alchemist Award». Після закінчення навчання в жовтні 2009 року, з квітня 2010 року почала працювати на «81 Produce». Того ж року уперше дебютувала. У 2012 році отримала першу головну роль в аніме-серіалі «Убий мене, крихітко» як персонаж Орібе Ясуна.

У 2017 році стала сестрою. 10 серпня 2018 року, на 31-річчя, офіційно повідомила в Твітері про свій шлюб.

Озвучення 

}

}

, , ,  , Гумі/Слігго Еша}}

Примітки

Посилання 
  
 

Сейю